Wrzos peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Wrzos, un village de la voïvodie de Mazovie

Art
 Wrzos est un film mélodramatique polonais de 1938